Ayla steht für:

 Ayla (Stadt), antike Stadt an der Küstenstraße von Aqaba in Jordanien
 Ayla, hebräischer und türkischer weiblicher Vorname
 Ayla (2009), deutscher Film von Su Turhan aus dem Jahr 2009
Ayla (2017), türkischer Film von Can Ulkay, aus dem Jahr 2017
 ein Pseudonym des deutschen Musikproduzenten Ingo Kunzi

Siehe auch:
 Ayla und der Clan des Bären, US-amerikanischer Film von Michael Chapman aus dem Jahr 1986
 die Hauptperson aus dem Romanzyklus Kinder der Erde, der Vorlage für den Film